17-й выпуск Ваттенфаль Классик — шоссейной однодневной велогонки по окрестностям немецкого города Гамбурга прошедшая в рамках Мирового тура UCI 2012 19 августа 2012 года.

Участники 
На старт вышли 18 команд, обладающих лицензией UCI ProTeam, а также 2 UCI Professional Continental Team по уайлд-кард:

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт